ФК Палилулац се може односити на фудбалски клуб из следећих градова:

 ФК Палилулац Београд (1924)
 ФК Палилулац Ниш (1952)